Бастилья () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.

Население составляет 3345 человек, плотность населения составляет 335 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 41030. Телефонный код — 059.

15 августа в коммуне особо отмечается Вознесение Девы Марии — католический праздник, нерабочий день.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта